

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Ross County: 2015-2016

 
Servette: 2018-2019

Collegamenti esterni